Le championnat du monde junior de hockey sur glace a eu lieu à Boston aux États-Unis du  au . Il a été remporté pour la quatrième année consécutive par le Canada.

Groupe A

Groupe B

Groupe de relégation 

La Suisse et l'Ukraine sont reléguées dans la poule B pour le championnat du monde junior de hockey sur glace 1997.

Tableau final

Classement final

Meilleurs pointeurs

Meilleurs gardiens de but

Équipe d'étoiles 
Gardien de but :  José Théodore
Défenseur :  Nolan Baumgartner,  Mattias Ohlund
Attaquant :  Jarome Iginla,  Johan Davidsson,  Alekseï Morozov

Liens externes 
Statistiques et résultats sur www.hockeycanada.ca.
Équipes d'étoiles des championnats du monde junior.

Source

Voir aussi 

Championnat du monde junior de hockey sur glace
Événement sportif à Boston
Hockey sur glace en 1995
Hockey sur glace en 1996
Sport aux États-Unis en 1995
Sport aux États-Unis en 1996
Sport en décembre 1995
Janvier 1996
Hockey sur glace à Boston